Weisburger ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth K. Weisburger (1924–2019), US-amerikanische Chemikerin
 John H. Weisburger (1921–2014), US-amerikanischer Chemiker